Пітчук — українське прізвище.

Персоналії 
 Пітчук Юрій Ярославович (1988) — художник.
 Пітчук Марта Олегівна (1993) — художниця.

прізвища на -ук